Journalist des Jahres ist eine Auszeichnung:

 Journalist des Jahres (Deutschland) vom Medium Magazin in Deutschland
 Journalist des Jahres (Österreich) von der Fachzeitschrift Der Österreichische Journalist
Journalist des Jahres (Schweiz) von der Zeitschrift Schweizer Journalist
 von Reporter ohne Grenzen weltweit